

Geografia

Belgia 
Niderlandzka nazwa miasta:
 Mons

Holandia 
 Bergen – miejscowość w prowincji Holandia Północna
 Bergen – miejscowość w prowincji Limburgia

Niemcy 
 Bergen – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle
 Bergen an der Dumme – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Bergen auf Rügen – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Bergen – gmina w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Traunstein
 Bergen – gmina w Bawarii, w rejencji Środkowa Frankonia, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen
 Bergen – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Birkenfeld
 Bergen – gmina w Saksonii, w powiecie Vogtland
 Bergen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria,w  powiecie Traunstein
 Bergen – dawny powiat w latach 1952–1955

Norwegia 
 Bergen

Stany Zjednoczone 
 Bergen – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Bergen – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Bergen – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Bergen – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Bergen – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Hrabstwo Bergen (ang. Bergen County) – w stanie New Jersey
 Bergen (ang. Bergen Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Bergen (ang. Bergen Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Bergen (ang. Bergen Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
 Bergen (ang. Bergen Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Bergen (ang. Bergen Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Osoby 
 Candice Bergen – amerykańska aktorka filmowa
 Marty Bergen – amerykański brydżysta

Inne 
 bergen – brydżowa konwencja licytacyjna

Zobacz też 
 Berg
 Berge
 Bergen-Enkheim
 Bergern
 Kreis Bergen